Grécourt bezeichnet Orts- und Familiennamen

 Gemeinde Grécourt in der französischen Region Hauts-de-France, siehe: Grécourt (Somme)
 Familienname des französischen Dichters Jean-Baptiste de Grécourt